Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Sigismond – Loiret
 Saint-Sigismond – Maine e Loira
 Saint-Sigismond – Alta Savoia
 Saint-Sigismond – Vandea